Натела Георгиевна Дзаламидзе (; родилась 27 февраля 1993 года в Москве, Россия) — грузинская теннисистка, до июня 2022 года выступавшая за Россию; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Натела в теннисе с пяти лет. Теннисистка тренируется в .

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (16)

Победы (10) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (54)

Победы (32)

Поражения (21)

Несыгранные финалы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России